Il singolare del Busan Open Challenger Tennis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tatsuma Itō era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nei quarti di finale contro Dudi Sela.

Sela ha battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Dudi Sela (Campione)
  Alex Bogomolov, Jr. (finale)

  Gō Soeda (primo turno)
  Tatsuma Itō (quarti di finale)
  Matthew Ebden (quarti di finale)
  Yūichi Sugita (Primo turno, retired)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Busan Open Challenger Tennis 2013
ATP Challenger Tour 2013